Osoby o tym nazwisku:
 Braco Dimitrijević – bośniacki artysta
 Dragutin Dimitrijević – serbski wojskowy
 Jelena Dimitrijević – serbska pisarka, podróżniczka, działaczka feministyczna
 Perica Dimitrijević – serbski zapaśnik